En Pologne, Godziszewo peut désigner :
 Godziszewo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Godziszewo, un village de la voïvodie de Poméranie ;
 Godziszewo, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.